Ерванд:

 Ерванд — имя персидского происхождения.
 Ерванд I — армянский царь из династии Ервандидов, правивший в 401 до н. э. — 344 до н. э.
 Ерванд II — царь Армении (336—331 гг. до нашей эры).
 Ерванд III — царь Армении (321—260 годах до нашей эры).
 Ерванд I Сакавакяц — ахеменидский сатрап в Армении (VI век до н. э.).
 Ерванд и Ерваз — в армянской мифологии братья-близнецы, рождённые от связи с быком женщиной из царского рода Аршакуни.